Bergman steht für:
 Bergman (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bergman (Arkansas), Ort in den USA
 Bergman (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Bergman Island
 Bergmann (Begriffsklärung)
 Berkman